Ris (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Ris (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

Zobacz też:
 Ries